Wawona peut désigner :
 Wawona, une localité du comté de Mariposa, en Californie, située dans le parc national de Yosemite ;
 le Wawona Hotel, un hôtel à Wawona ;
 le pont couvert de Wawona, un pont à Wawona ;
 la Wawona Road, une route qui dessert Wawona, également dans le parc ;
 le Wawona Tunnel, un tunnel emprunté par cette route ;
 le Wawona Tree, un arbre remarquable non loin de Wawona, également dans le parc ;
 Wawona, un trois-mâts goélette américain.